Râul Zăpodia se poate referi la:

 Zăpodia - afluent al râului Bâlta
 Zăpodia - afluent al râului Secu